Europamästerskap i ishockey för damer 1995 spelades 20–31 mars 1995. Man fortsatte med 1993 års format, med elitedivisionens A-turnering, bestående av sex lag, och en B-turnering bestående av övriga fem lag samt Ryssland och Slovakien, som debuterade i turneringen, och Nederländerna som deltog för första gången sedan 1991.

A-turneringen  spelades i Riga, Lettland, och B-turneringen i Odense och Esbjerg i Danmark

Grupp A

Lag och format

Sex lag deltog i A-turnering, med Lettland som nykomling efter segern i 1993 års B-turnering. Lagen var:

En nyhet detta år var att gruppsystemet avskaffades, och turneringen avgjordes enbart genom seriespel.

Slutspel

Slutställning

Resultat

Grupp B

Lag och format

De åtta lag som deltog i B-turneringen var:

Lagen delades in i två fyralagsgrupper. Där möttes alla en gång. Lagen mötte därefter det likaplacerade laget i motsatta grupp (ettorna mot varandra, mot varandra och så vidare).

Första omgången

Grupp 1

Slutställning

Resultat

Grupp 2

Slutställning

Resultat

Placeringsmatcher

Placering 7-8

Placering 5-6

Match om tredje plats

Final

Slutställning

Källor

Externa länkar
 (franska) Hockey Archives - Championnats d'Europe féminins 1995

1995 i Danmark
1995 i Lettland
1995
Internationella ishockeytävlingar i Lettland
Ishockeysäsongen 1994/1995
Sport i Esbjerg
Sport i Odense
Sportevenemang i Riga
Gentofte kommun
Riga under 1900-talet